Björn Landberg (1980-), acteur et chanteur allemand.
 Stefan Landberg (1970-), footballeur suédois.
 Sven Landberg (1888-1962), gymnaste artistique suédois.